«It's About Time» puede referirse a:

Cine 
 It's About Time (2005), película dirigida por Kevin Shinick.

Música 
Álbumes
 It's About Time (2003), álbum de Kenny Loggins.
 It's About Time (2004), álbum de Christina Milian.
 It's About Time (2006), álbum de Jonas Brothers.
Canciones
 It's About Time (1970), canción de The Beach Boys.